Médaille du Courage peut faire référence à des distinctions remises par différents pays :

 la médaille du Courage, une médaille militaire serbe ;
 la médaille du Courage, ordre honorifique militaire israélien ;
 la médaille du Courage, une médaille militaire soviétique puis russe.

Homonymie
Homonymie phaléristique